Spinout – amerykański komediowy film muzyczny z 1966 roku, reż. Norman Taurog
 Spinout – album Elvisa Presleya ze ścieżką dźwiękową do filmu o tym samym tytule

Zobacz też:
 Spin out